Lucillo – forma maschile del nome proprio di persona italiano femminile Lucilla
Lucillo – console romano del 265
Lucillo – comune spagnolo nella Castiglia e León

Altri progetti